HMS Brecon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Brecon (L76) 
 HMS Brecon (M29)

Brecon